crimeano – denominazione tradizionale del popolo tataro di Crimea, per distinguersi dagli altri rami del popolo tataro;
 crimeano () – per estensione, abitante della penisola di Crimea (che sia di etnia tatara, russa o ucraina).